Karaboué ist der Familienname folgender Personen:

 Daouda Karaboué (* 1975), französischer Handballtorwart
 Lossémy Karaboué (* 1988), ivorischer Fußballspieler